Ciolac ist der Familienname folgender Personen:

 Gheorghe Ciolac (1908–1965), rumänischer Fußballspieler
 Gheorghe Ciolac (Schachspieler) (* 1956), rumänischer Schachspieler